Волзький район - назви адміністративних і муніципальних районів у Росії:

 Волзький район — в Республіці Марій Ел.
 Волзький район — в Самарській області.
 Волзький район — в Саратові.